Никола́й Кузьми́н:
 
 Кузьмин, Николай Андреевич (1866 — ?) — полковник Российской императорской армии и генерал-майор Белой армии.
 
 
 Кузьмин, Николай Михайлович (1919—1963) — танкист, Герой Советского Союза.
 
 Кузьмин, Николай Павлович (1929—2011) — российский писатель.
 Кузьмин, Николай Сергеевич (1905—1985) — советский архитектор.
 Кузьмин, Николай Фёдорович (1925—1992) — советский партийный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.